Илан Беньямин Заутер (; родился 6 февраля 2001) — швейцарский футболист, защитник клуба «Цюрих».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной академии «Цюриха». В основном составе «Цюриха» Заутер дебютировал 24 августа 2019 года в матче швейцарской Суперлиги против клуба «Янг Бойз».

Карьера в сборной 
Выступал за сборные Швейцарии до 16, до 17, до 18 и до 19 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Цюриха» 
 Профиль футболиста на официальном сайте швейцарской Суперлиги 

Футболисты Швейцарии
Игроки ФК «Цюрих»